Por Ibiza pode estar à procura de:

 Ibiza - ilha do arquipélago e comunidade autônoma das Ilhas Baleares, pertencentes à Espanha
 Ibiza (cidade) - município da ilha de Ibiza, Espanha
 Ibiza (bairro) - bairro da capital da Espanha, Madrid
 Ibiza (Metro de Madrid) - estação do metro de Madrid
 SEAT Ibiza - automóvel produzido pela SEAT, empresa espanhola

Desambiguação